Domisie – edukacyjno-wychowawczy program telewizyjny o charakterze widowiska teatralnego z udziałem aktorów i lalek, kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Premierowe odcinki w latach 2004–2013 emitowane były w TVP1, od 16 lutego 2014 przeniesione zostały do kanału tematycznego dla dzieci TVP ABC.

Opis programu 
Przyjaciele Amelka, Pysia, Bazyli i Eryk to mieszkańcy magicznej krainy Domisiowa. Amelka ma dar opowiadania bajek, Pysia zachęca do śpiewania piosenek, Bazyli zaprasza do gier i rozwiązywania quizów, a Eryk zaznajamia maluchy z multimediami. Sympatyczne skrzaty uczą najmłodszych widzów jak pomagać innym i czym jest prawdziwa przyjaźń. Poprzez zabawę pokazują przedszkolakom świat i przekazują, jak wykonywać proste czynności.

Aktorzy 
 Beata Wyrąbkiewicz jako Pysia
 Katarzyna Taracińska-Badura jako Amelia
 Wojciech Dmochowski jako Eryk
 Tomasz Błasiak jako Bazyli (do grudnia 2008 oraz od września 2012)
 Michał Filipiak jako Kuba (od stycznia 2009 do kwietnia 2010)
 Rafał Szałajko jako Strachowyj (od jesieni 2008)
 Urszula Błasiak jako Domisiowa Czarodziejka
 Barbara Melzer jako Basia 

W epizodyczne role wcielają się niektórzy członkowie zespołu realizacyjnego:
 Jacek Sołtysiak jako Kajetan
 Tomasz Gęsikowski jako Pirat i Doktor 
 Radosław Laddy jako Strach na wróble
 Magda Jasnny jako Magda

Lalki 
Lalki są animowane przez członków zespołu realizacyjnego, którzy użyczają im swoich głosów:
 Regina Sawicka –
 Myszka,
 Druga Żaba – Żabcia,
 Druga Sójka
 Gerard Sawicki – Teofil
 Beata Waszczuk –
 Pani Róża,
 Sójka
 Puchacz Bubo - Bubo (pierwsze odcinki z 2008 roku)
 Jacek Sołtysiak – Pan Kołatka
 Tomasz Gęsikowski – 
 Ślimak (dawniej także Drzwi i Odkurzacz),
 Puchacz Bubo Bubo (niektóre odcinki z 2012 roku)
 Zuzanna Ochnio – Czerwona Kredka (b. asystentka reżysera, obecnie nie występuje)
 Elżbieta Sucińska – Niebieska Kredka
 Paweł Reyman – Pierwsza Żaba – Młody (do jesieni 2013)
 Krzysztof Marzec –
 Czajnik,
 Trzecia Żaba – Żabuś (dawniej także Słońce)
 Truskawka (niektóre odcinki z 2012 roku)
 Radosław Laddy –
 Puchacz Bubo Bubo,
 Truskawka
 Iwona Wesoły – Poduszka

Zespół realizacyjny

Scenariusz 
 Anna Bernat-Ciechan
 Regina Sawicka
 Gerard Sawicki
 Beata Waszczuk
 Katarzyna Taracińska-Badura

Konsultacja psychologiczna 
 Agnieszka Galica (do jesieni 2017 roku)
 Justyna Korzeniewska (od jesieni 2017 roku)

Reżyseria 
 Jacek Sołtysiak (I reżyser)
 Tomasz Gęsikowski (II reżyser)

Producenci TVP 
 Jarosław Grzelak (październik 2004 – styczeń 2005)
 Andrzej Madrjas (od stycznia 2005)

Kierownictwo produkcji 
 Elżbieta Sucińska
 Jerzy Muszyński
 Paweł Reyman

Muzyka 
 Krzysztof Marzec
 Radosław Laddy
 Andrzej Peterek

Scenografia 
 Maria Kucia-Albin
 Andrzej Albin
 Agata Wirtek (współpraca)

Kostiumy i lalki 
 Iwona Wesoły

Ilustracje 
 Magda Jasny

Nagrody dla programu 
 2005 – Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy program dla dzieci” w konkursie Chicago International TV Award
 2005 – Wyróżnienie od redakcji Mamo to ja w kategorii „Idea przyjazna dziecku” w konkursie „HIT – Najlepsze dla dziecka”
 2009 – Nagroda im. Marii Weryho – Radziwiłłowicz za szczególny wkład w wychowanie dzieci

Emisja 
Program zadebiutował 6 października 2004 w TVP1 i był tam emitowany do 16 marca 2014 w godzinach porannych. Początkowo emitowany był w środy, a od kwietnia 2005 do lutego 2010 w niedziele. W późniejszym czasie dzień tygodnia, w którym odbywała się emisja, regularnie zmieniał się w zależności od układu ramówki. Ustalony dzień był jednak stały w okresie jej obowiązywania. Od 16 lutego 2014 emisja premierowych odcinków przeniesiona została do kanału TVP ABC.

Liczba nagrywanych nowych odcinków, a tym samym częstotliwość premier, od 2010 zaczęła być systematycznie ograniczana i w zamian pojawiały się wielotygodniowe cykle powtórek starszych programów. Regularna cotygodniowa emisja odcinków premierowych (z przerwą na wakacje) trwała do lutego 2010. Od marca 2010 nowe odcinki pojawiały się już tylko co dwa tygodnie. Jesienią 2010 pokazano zaledwie trzy nowe programy, wyprodukowane jeszcze na potrzeby poprzedniej serii. W 2011 emitowany był tylko jeden premierowy program miesięcznie i tylko w tzw. miesiącach ramówki wiosennej i jesiennej (marzec–czerwiec, wrzesień–grudzień). Wiosną 2012 emitowano już średnio dwa nowe odcinki na miesiąc. Od września 2012 w związku z faktem, iż po likwidacji Molików książkowych, Jedynkowego przedszkola i Budzika Domisie pozostały jedynym studyjnym programem dla dzieci produkowanym przez Redakcję Audycji Dziecięcych TVP (Ziarno produkuje Redakcja Programów Katolickich TVP), premiery programu odbywały się ponownie co tydzień. Sytuacja ta utrzymała się jednak tylko do połowy listopada. Od stycznia do czerwca 2013 emitowane były średnio trzy premiery w miesiącu. Od września 2013 premierowy program jest ponownie co tydzień, jednakże oprócz wakacji program ma półtoramiesięczną przerwę także na przełomie roku.

Domisie były także powtarzane w TVP Polonia (od 8 października 2004 do 8 kwietnia 2010), a także w TVP HD (od 5 października 2008 do 22 lutego 2009 oraz od 6 września 2009 do 17 stycznia 2010).

W 2007 wyprodukowano dwa dodatkowe cykliczne programy z udziałem Domisiów, które odgrywały w nich postacie z innych bajek:
 Domisiowa wieczorynka, emitowana w styczniu i maju 2007 we wtorki w ramach Wieczorynki. Zrealizowano 13 odcinków, z czego wówczas wyemitowano tylko 8. W 2012 premierowo wyemitowano 12. odcinek, a w 2014 w TVP ABC pozostałe.
 Domisiowe bajki, emitowane rano od lutego 2007 i do 2012 regularnie powtarzane (zrealizowano 20 odcinków).

1 czerwca 2009 nagrywano 200. odcinek Domisiów.

Spis odcinków

Domisie

Domisiowa wieczorynka

Domisiowe bajki

W Internecie 
Odcinki Domisiów są dostępne bez opłat w serwisie TVP VOD (udostępnione są odcinki: 89, 95, 134, 140-154, 156-158, 160-243, 245-258, 260-274, 276-280, 282-289, 291-385, 387-397, 399-402, 404-427).

Dawniej odcinki od 213 do 233 udostępnione były w serwisie ipla. W 2016 r. skończyła się licencja i udostępnione odcinki zniknęły z serwerów.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa programu w portalu www.tvp.pl
 

Polskie programy telewizyjne dla dzieci